

Prénom 
 Suzy est un prénom féminin, diminutif de Suzanne.

Personnalités 
 Suzy (1980-), chanteuse portugaise.
 Suzy Amis (1962-), actrice américaine.
 Suzy Batkovic (1980-), joueuse australienne de basket-ball.
 Suzy Bogguss (1956-), chanteuse américaine.
 Suzy Carrier (1922-1999), actrice française.
 Suzy Castor (1936-), historienne haïtienne.
 Suzy Chaffee (1946),  skieuse américaine.
 Suzy Delair (1917- 2020), actrice française.
 Suzy Falk (1922-2015), actrice belge.
 Suzy Favor-Hamilton (1968-), coureuse de demi-fond américaine.
 Suzy Kendall (1944-), actrice britannique.
 Suzy Menkes (1943-), journaliste de mode et rédactrice du journal International Herald Tribune.
 Suzy Miller (1949-), mannequin, danseuse et chorégraphe britannique.
 Suzy Morel (1925-2007), romancière française.
 Suzy Nakamura (1973-), actrice américaine.
 Suzy Parker (1932-2003), actrice et mannequin américaine.
 Suzy Prim (1896-1991), actrice française.
 Suzy Solidor (1900-1983), chanteuse, actrice et romancière française.
 Suzy Vernon (1901-1997), actrice française.
 Suzy Volterra (1912-2006), propriétaire de chevaux de courses.
 Suzy Wincker (1894-1989), première speakerine de la télévision française en .

Film 
 Suzy, un film américain de 1936, avec Jean Harlow.

Littérature 
 Suzy, l’héroïne d'une série danoise de romans pour la jeunesse écrite par Greta Stevns.

Toponymie 
 Suzy est une ancienne commune française et commune déléguée de Cessières-Suzy située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.